Nuorajärvi kan syfta på:
Nuorajärvi, en sjö i Ilomants i Finland

Nuorajärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun, Sverige,  (22,1 ha)
Nuorajärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun, Sverige,  (2,31 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn